Cei trei mușchetari reprezintă creația lui Victor Antonescu, o tratare în cheie umoristică a romanului omonim al lui Alexandre Dumas. Filmul (serialul) a fost produs în anul 1987, la studiourile Animafilm din București.

Trei șoricei mereu urmăriți de pisici găsesc romanul „Cei trei mușchetari” al lui Dumas și încep să-l citească împreună. Pe măsură ce se adâncesc în poveste, curajul lor crește, la un moment dat transpunându-se în rolul eroilor cărții. Astfel, șoriceii ingenioși devin mușchetari iar motanii nu prea luminați la minte se transformă în gărzile cardinalului.

Miau-lady și cardinalul Michellieu (voce: Dem Rădulescu) completează tabloul personajelor din acest serial animat. Alte voci aparțin actrițelor Rodica Tapalagă și Anda Călugăreanu.

Intriga 
Intriga are loc într-o lume în care trăiesc șoareci, pisici și câini antropomorfi. Despre comportamentul inedit, plin de umor și tandrețe, cu glume nebunești și replici sclipitoare - personajele celebrului roman de aventuri despre muschetari. Desenul animat a fost popular la sfârșitul anilor 1980. Sinopsis pentru „D’Artagnan și cei trei mușchetari” de Alexandre Dumas

Filmografie

 Uimitoarele aventuri ale mușchetarilor (lung metraj)
 Cei trei mușchetari (film - 1987),  78 min.;  85 min.

Fotogalerie

Filme românești
Desene animate
Personaje de film
Personaje de desen animat
Filme de animație românești